Ики и ИКИ — многозначный термин.

География:
 Ики (остров) — японский остров в Цусимском проливе (Восточном проходе Корейского пролива).
 Ики (город) — город на острове Ики.
 Ики (провинция) — историческая провинция Японии на острове Ики.
Организации:
 Институт космических исследований РАН, Россия (ИКИ РАН)
 Институт креационных исследований, США
Прочее:
 Ики (эстетика) — элемент японской эстетики.